Ла Сехита има више значења:

 Ла Сехита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сехита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сехита (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сехита, Густаво Херман Гарсија Флорес (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику